Il doppio del torneo di tennis WTA Bayonne 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Louise Field e Catherine Tanvier che hanno battuto in finale Jo-Anne Faull e Rachel McQuillan 7–6, 6–7, 7–6.

Teste di serie

 Jo-Anne Faull /  Rachel McQuillan (finale)
 Louise Field /  Catherine Tanvier (campionesse)

 Laura Arraya /  Sabrina Goleš (quarti di finale)
 Linda Ferrando /  Karin Kschwendt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Bayonne 1990